Голованова, Ольга:
 Голованова, Ольга Михайловна (род. 1983) — российская сноубордистка.
 Голованова, Ольга Сергеевна (род. 1963) — российская актриса озвучивания.